Official Dreamcast Magazine, Dreamcast videójátékokkal foglalkozó amerikai magazin volt
Official Dreamcast Magazine, Dreamcast videójátékokkal foglalkozó brit magazin volt